Ross Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ross Township (Edgar County, Illinois)
 Ross Township (Pike County, Illinois)
 Ross Township (Vermilion County, Illinois)
 Ross Township (Clinton County, Indiana)
 Ross Township (Lake County, Indiana)
 Ross Township (Franklin County, Iowa)
 Ross Township (Taylor County, Iowa)
 Ross Township (Cherokee County, Kansas)
 Ross Township (Osborne County, Kansas)
 Ross Township (Michigan)
 Ross Township (Minnesota)
 Ross Township (North Dakota)
 Ross Township (Butler County, Ohio)
 Ross Township (Greene County, Ohio)
 Ross Township (Jefferson County, Ohio)
 Ross Township (Allegheny County, Pennsylvania)
 Ross Township (Luzerne County, Pennsylvania)
 Ross Township (Monroe County, Pennsylvania)